Setton ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Setton (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Kenneth Setton (1914–1995), US-amerikanischer Historiker